AquaNox (лат. aqua — «вода» и nox — «ночь», то есть «Ночные воды») — серия симуляторов подводных лодок с элементами шутера в футуристическом сеттинге. В серию входят игры «AquaNox» (2001), «AquaNox 2: Revelation» (2003) и «AquaNox: Deep Descent» (2020). В промежутке между второй и третьей частями также находилась в разработке «AquaNox: The Angel’s Tears», но была отменена. Предшественницей серии является игра под MS-DOS под названием «Archimedean Dynasty». Серия известна своими детальной графикой (на то время) и аудио, а также, кроме «Archimedean Dynasty», отрицательными отзывами из-за недостаточного развития персонажей.

Обзор 
К середине XXII века ресурсы на поверхности Земли всё больше истощались, и люди пустились искать их на океанском дне, что привело к строительству рудодобывающих станций в глубинах Атлантического Индийского и Тихого океанов. Многие государства приложили руку к созданию этих глубоководных станций, где рабочие и инженеры добывали богатства Мирового океана. Несмотря на это, новые источники полезных ископаемых так и не смогли покрыть постоянно растущую нужду. Когда наконец поверхностные ресурсы были полностью истощены, пришло время разрушения и войн. В борьбе за остатки земных ресурсов бывшие союзники стали врагами и вспомнили старые конфликты.

Не раздумывая, человечество полностью уничтожило саму основу жизни на поверхности Земли. После ряда войн за ресурсы ядерное оружие завершило разрушительный труд человека, превратив сушу в радиоактивную пустыню. Когда исчезла последняя надежда на выживание человечества на поверхности, люди бежали в глубины Мирового океана.

Бывшие рудодобывающие станции стали убежищем для тех, кому посчастливилось заплатить за вход в этот подводный мир. Самые бедные были оставлены на безжизненной поверхности, обречённые на мучительную смерть от радиации. Жизнь вне океанов стала невозможной, после того как глобальное потепление радикально подняло уровень моря, а жестокая ядерная зима покрыла всю поверхность слоем радиоактивной пыли, а также снегом и льдом. Сорокаметровый слой мёртвой органики покрыл океаны, препятствуя проникновению солнечных лучей в глубины. Мир погрузился во тьму. Но, несмотря на это, человечество всё же смогло выжить в столь суровых условиях, отвоевало для себя жизненную среду в мёртвом мире. И этот новый мир, созданный человечеством, стал известным как Аква.

К 2661 году человечество прочно обосновалось в огромных подводных городах, и старые политические лагеря вновь стабилизировались, практически не изменившись. Как следствие Аква разделилась на несколько акваторий, таких как капиталистическая, демократическая Атлантическая федерация, олигархический индо-арабский Союз кланов и монархический русско-японский Сёгунат. Кроме того, в южной части Тихого океана образовалась Зона торнадо, полная водоворотов, где осели анархисты, наёмники, пираты и другие нежеланные члены общества, всегда готовые продать свои души и предать своих друзей.

Единственная компания — ЭнТрОкс () — давным-давно монополизировала отрасли промышленности, необходимые для выживания людей под водой, а также новые технологии позволяющие сверхбыстрые подводные путешествия. С другой стороны, многие старые технологии были либо утеряны, либо стали бесполезными. Например, из-за огромного слоя радиоактивных осадков в атмосфере спутниковая связь и навигация стали невозможными, хотя некоторые организации и занимаются поисками способов вернуть эти возможности.

Общество 
Общество Аквы состоит из нескольких политических и региональных лагерей:
 Атлантическая федерация — американские и европейские исследовательские станции в северной части Атлантического океана.
Столица: Неополис, 2203 м
 Союз кланов — союз арабских и индийских станций на дне Индийского океана.
Столица: Плавучий Бомбей, 1287 м
 Сёгунат — совокупность независимых японских, китайских и российских глубоководных экспериментальных станций в северной части Тихого океана.
Столица: Звезда Востока, 1649 м
 Зона торнадо — «отбросы общества», сбившиеся в южной части Тихого океана.
Столица: Атакама-сити, 5285 м
 ЭнТрОкс — крупнейшая корпорация в Акве, монополисты по части транспортировки и снабжения населения дыхательными смесями.
Центр: Штаб-квартира, 2365 м
 Машина Антарктика — мощная исследовательская станция в Южном океане, ведущая передовые революционные разработки.
Центр: Машина Антарктика, Убежище Технократов, 4633 м

Части

«Archimedean Dynasty»

«AquaNox»

«AquaNox 2: Revelation»

«AquaNox: Angel’s Tears» 
Ремейк «AquaNox 2: Revelation» для консоли PlayStation 2. Релиз отменён.

«AquaNox: Deep Descent» 
Возрождение серии футуристических подводных симуляторов, не связанное сюжетно с предыдущими частями серии. Релиз был намечен на 2017 год, но дважды переносился и состоялся только 16 октября 2020.

Примечания 

Симуляторы подводных лодок
Игры для DOS
Игры для Windows
Компьютерные игры 1996 года
Компьютерные игры 2001 года
Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры 2020 года
Постапокалиптические компьютерные игры
Компьютерные игры в жанре киберпанк